Bost kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Lashkar Gah, provinshuvudstad, Helmand,

Frankrike 

 Bost, Allier, kommun, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar